Sebes Pál (1899 – 1938) pártmunkás, a KMP KB tagja
 Sebes Pál (1786 körül – 1864) unitárius tanár, énekszerző
 Sebes Pál (? – 1907) posta- és távíró-főigazgató, miniszteri tanácsos